Madaraš, selo u jugoistočnoj Mađarskoj
 Mădăraş, Bihor. općina u sjeverozapadnoj Rumunjskoj
 Mădăraş, Harghita, općina u središnjoj Rumunjskoj
 Mădăraş, Mureş, selo u oblasti Mureş
 Mădăraş, Ardud, selo u Rumunjskoj u oblasti Satu Mare
 Madaras, Slovačka, selo u Slovačkoj
 Kunmadaras, selo u središnjoj istočnoj Mađarskoj
 Madaraševec, selo kod Ludbrega

 osobe
 József Madaras (1937. – 2007.), mađarski televizijski glumac
 Norbert Madaras, mađarski vaterpolski reprezentativac
 Madaraši, plemićka obitelj s posjedima u Podravini